Вацлав Евгеньевич Гебельт (, деревня Лабно, Сувалкская губерния — ) — советский и белорусский шахматный композитор; международный мастер (1977) и международный арбитр (1959) по шахматной композиции. Филолог.

Биография 
Окончил Варшавский университет, работал учителем в гимназии города Сувалки. В 1944 году был арестован (в это время он жил в Гродно), освобождён в 1949 году. Реабилитирован в 1992 году. До ухода на пенсию в 1976 году работал заместителем главного бухгалтера мясокомбината в городе Лида.

На формирование творчества Гебельта большое влияние оказали его наставники М. Врубель и Д. Пшепюрка. С 1933 года составил более 600 композиций, преимущественно двух- и трёхходовки. Победитель 5-го чемпионата СССР по разделу двухходовок (1959). На конкурсах удостоен 150 призов, из них — 53 первых, в том числе на олимпийском конкурсе по разделу кооперативных матов (ГДР, 1960), в международном матче «Дружба» по разделу трёхходовок (1962—1964). В области трёхходовки составляет главным образом задачи стратегического стиля с правильными матами. В «Альбомах ФИДЕ» опубликовано более 40 его задач.

В октябре 2013 года в Минске был выпущен юбилейный конверт с изображением В. Е. Гебельта. В ноябре 2013 года в Минске прошёл Кубок «Альбино» по решению шахматных композиций с участием белорусских и российских решателей, посвящённый памяти Гебельта.

Задачи 

1.Кс8! с угрозой 2.Kd6+ Ф:d6 3.Kb2++ Kpc5 4.Ka4X, 
1. … Cg3 2.Kb6+ Ф:b6 3.Kf2+ Крс5 4.Ке4X, 
1. … Сс5 2.Фf7+ Ф:f7 3.Ке5+ Крb5 4.Сс6Х 
Эффектная 10-фигурная задача с жертвами белых фигур и мотивами развязывания коня.

Книги 
 Шахматная композиция в Белоруссии, Минск, 1981 (соавтор).

Примечания

Литература 
 
 Волчек В. В. Е. Гебельт (10.12.1913—16.10.1999) // Задачи и этюды. СПб., 2000. Вып. 20. С. 36—40.

Ссылки 
 Воспоминания. Гебельт Вацлав Евгеньевич
 

Шахматные композиторы по алфавиту
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Международные мастера по шахматной композиции
Судьи всесоюзной категории по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции
Выпускники Варшавского университета
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в России